Le taï viêt est un système d’écriture utilisé dans l’écriture du taï dam du taï don et du thaï song dans le nord-ouest du Vietnam, le nord du Laos et le centre de la Thaïlande. Il est aussi parfois utilisé en taï daeng.

Codage informatique

Bibliographie 
 

Birman